

Geografia
 Sântămăria-Orlea – comune della Romania nel distretto di Hunedoara

Musica 
 Santamaria – singolo dei Canova del 2017
Santamaria/Notte notte – singolo degli Oliver Onions del 1980

Persone
 Santamaria – cognome italiano
 Aristodemo Santamaria – calciatore italiano
 Claudio Santamaria – attore italiano
 Germán Santamaría – giornalista e scrittore colombiano
 José Santamaría – calciatore uruguayano naturalizzato spagnolo
 Juan Santamaría – eroe nazionale della Costa Rica
 Francesco Santamaria-Nicolini – politico italiano
 Ramón "Mongo" Santamaría – percussionista cubano di musica salsa
 Baptiste Santamaria – calciatore francese
 Sabrina Santamaria – tennista statunitense
 Stefano Santamaria – calciatore italiano
 Ferruccio Santamaria – calciatore italiano
 Roberto Santamaria – rugbista italiano